Il doppio dell'Honolulu Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Ryan Harrison e Travis Rettenmaier erano i detentori del titolo, ma Harrison quest'anno non ha partecipato.

Rettenmaier ha fatto coppia con Amer Delić e ha battuto in finale Nicholas Monroe e Jack Sock 6–4, 7–6(7–3).

Teste di serie

  Pierre-Ludovic Duclos /  John Paul Fruttero (primo turno)
  Maciek Sykut /  Dennis Zivkovic (quarti di finale)

  Nicholas Monroe /  Jack Sock (finale)
  Lee Hsin-han /  Bumpei Sato (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Honolulu Challenger 2012